1302 км, 1302-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1302 км — блок-пост Куйбышевской железной дороги в Республике Татарстан. Код 648664.
 1302 км (Каракашлы) — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Татарстан. Код 648652.